James Holland (1754–1823) – amerykański polityk
 James V. Holland (1835–1916) – amerykański polityk i przedsiębiorca
 James Job Holland (1841–1922) – nowozelandzki polityk
 Jim Holland, James Henry Holland (ur. 1967) – amerykański skoczek narciarski
 James Holland (ur. 1989) – australijski piłkarz